

Процесори для настільних комп'ютерів

Duron "Spitfire" (Model 3, 180 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, Розширений 3DNow!

Duron "Morgan" (Model 7, 180 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, Розширений 3DNow!

Duron "Applebred" (Model 8, 130 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, Розширений MMX, SSE, 3DNow!, Розширений 3DNow!

Процесори для мобільних пристроїв

Mobile Duron "Spitfire" (Model 3, 180 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, Розширений 3DNow!

Mobile Duron "Camaro" (Model 7, 180 нм) 
 Всі моделі підтримують такі набори інструкцій: MMX, SSE, Розширений 3DNow!

Примітки 
1-а примітка: Duron-и використовують front-side bus з подвійною швидкістю передачі даних (DDR), означає, що фактична швидкість передачі даних шини вдвічі перевищує фізичну тактову частоту. У таблицях використовується справжня швидкість передачі даних FSB, 200 або 266 МТ/с, а фізична тактова частота становить 100 і 133 МГц відповідно. Множники в таблицях вище застосовуються до фізичної тактової частоти, а не до справжньої швидкості передачі даних.

Див. також 
 Duron
 Список мікропроцесорів AMD
 Порівняння процесорів AMD
 Athlon
 Список мікропроцесорів AMD Athlon

Посилання 
 https://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0%2c%2c30_182_739_2979,00.html
 https://web.archive.org/web/19991013102053/http://sandpile.org/impl/k7.htm
 https://web.archive.org/web/20040603220327/http://www.geek.com/procspec/procspec.htm
 https://web.archive.org/web/20030602183609/http://users.erols.com/chare/elec.htm

Процесори AMD